De finale van de Jaarbeursstedenbeker van het seizoen 1965/66 werd gehouden op 14 en 21 september 1966. Met CF Barcelona en Real Zaragoza stonden er opnieuw twee Spaanse teams in de finale.

Barcelona verloor de heenwedstrijd in eigen huis met 0-1, maar zette de scheve situatie recht in de terugwedstrijd. De Catalanen wonnen in Zaragoza met 2-3, waarna er verlengingen kwamen (uitdoelpunten wogen nog niet door op de einduitslag). In de laatste minuut van de verlengingen maakte Lluís Pujol zijn hattrick compleet: 2-4.

In de terugwedstrijd zag elk team ook een speler uitgesloten geworden.

Wedstrijdgegevens

1966
Voetbal in 1966
Real Zaragoza
FC Barcelona
Jaarbeurs